Pankau ist ein Familienname.

Namensträger 
 Elmar Pankau (* 1967), deutscher Diplom-Kaufmann, Vorstandsvorsitzender des Malteser Hilfsdienstes
 Herbert Pankau (* 1941), deutscher Fußballspieler der DDR
 Johannes G. Pankau (* 1946), deutscher Germanist
 Justus Pankau (eigentlich Willy Pankau; 1923–2017), deutscher Kameramann
 Matthias Pankau (* 1976), deutscher evangelischer Theologe
 Mia Pankau (1891–1974), deutsche Stummfilmschauspielerin

Familienname